

Geografia
 Dierks – città degli Stati Uniti d'America nello Stato dell'Arkansas

Persone
 Dieter Dierks – produttore discografico tedesco